Maria Fjodorowna (russ. Мария Фёдоровна) ist der Name folgender Personen:

* Maria Fjodorowna (1759–1828), Ehefrau von Zar Paul I., siehe Sophie Dorothee von Württemberg
 Maria Fjodorowna (1847–1928), Ehefrau von Zar Alexander III., siehe Dagmar von Dänemark (1847–1928)